Jméno a příjmení Pavel Vašíček má více nositelů:

 Pavel Vašíček (* 1972) – český fotbalista
 Pavel Vašíček (kurátor) (1944–2015) – český stavební inženýr, kurátor výstav a filantrop
 Pavel Vašíček (malíř) (* 1979) – český malíř
 Pavel Vašíček (motocyklový závodník) (* 1954) - český silniční motocyklový závodník